Аркейн:

 Аркейн — мультсериал 2021 года по вселенной игры League of Legends.
 Жанет Аркейн — бразильская профессиональная баскетболистка.